Los Ranking CBF son rankings que clasifican a los distintos clubes de fútbol en Brasil, establecidos por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). ​​Existen dos rankings, que se publican anualmente por la CBF: el Ranking Nacional de Clubes (RNC) y el Ranking Nacional de Federaciones (RNF). Estas dos clasificaciones sirven para poder determinar la cantidad de cupos que los estados tendrán para las competencias nacionales (Copa de Brasil y Serie D), además de los torneos regionales (Copa do Nordeste y Copa Verde).

Criterio de puntuación para los clubes 
Para el Ranking Nacional de Clubes (RNC) se contabiliza la participación de los clubes en los últimos cinco años en los campeonatos nacionales (Serie A, Serie B, Serie C, Serie D y Copa de Brasil). Para la clasificación del Ranking Nacional de Federaciones (RNF), se suman los puntos de los clubes pertenecientes a cada federación estatal en el RNC, obteniendo así el puntaje de cada estado.

La otorgación de puntos se distribuye de la siguiente manera:

Serie A
Los tres primeros puestos reciben 800, 640 y 600, respectivamente, el cuarto puesto 560 puntos y, a partir de aquí, los demás equipos reciben 8 puntos menos que el posicionado por arriba.

Serie B
Los tres primeros puestos reciben 400, 320 y 300, respectivamente, el cuarto puesto 280 puntos y, a partir de aquí, los demás equipos reciben 4 puntos menos que el posicionado por arriba.

Serie C
Los tres primeros puestos reciben 200, 160 y 150, respectivamente, el cuarto puesto 140 puntos y, a partir de aquí, los demás equipos reciben 2 puntos menos que el posicionado por arriba.

Serie D
Los tres primeros puestos reciben 100, 80 y 75, respectivamente, el cuarto puesto 70 puntos y, a partir de aquí, los demás equipos reciben 1 punto menos que el posicionado por arriba, así sucesivamente hasta el vigésimo tercer posicionado (que recibe 51 puntos). Todos los equipos ubicados por debajo del equipo en la posición 23, recibirán la misma cantidad de puntos.

Copa de Brasil

Cabe resaltar que el puntaje que acumula cada club en un año será multiplicado por un valor que varía del 1 al 5. Se multiplicará por:
x1 cuando el año en cuestión sea 5 años antes al actual ().
x2 cuando el año en cuestión sea 4 años antes al actual ().
x3 cuando el año en cuestión sea 3 años antes al actual ().
x4 cuando el año en cuestión sea 2 años antes al actual ().
x5 cuando el año en cuestión sea el año anterior ().

Ranking Nacional de Clubes 2023 
Actualizado al 19 de noviembre de 2022.

{| class="wikitable"
|style="background: #C1FF9E| Participante de la Serie A 2023.
|-
|style="background: #ABD0FF| Participante de la Serie B 2023.
|-
|style="background: #F6CE5D| Participante de la Serie C 2023.
|-
|style="background: #FFCCCC| Participante de la Serie D 2023.
|-}

Ranking Nacional de Federaciones 2023 
Actualizado al 19 de noviembre de 2022.

{| class="wikitable"
|style="background: #6CFF7A| 5 cupos para la Copa de Brasil y 4 para la Serie D.
|-
|style="background: #C1FF9E| 5 cupos para la Copa de Brasil y 3 para la Serie D.
|-
|style="background: #ABD0FF| 4 cupos para la Copa de Brasil y 3 para la Serie D.
|-
|style="background: #EFB260| 3 cupos para la Copa de Brasil y 3 para la Serie D.
|-
|style="background: #F6CE5D| 3 cupos para la Copa de Brasil y 2 para la Serie D.
|-
|style="background: #FAE2BF| 2 cupos para la Copa de Brasil y 2 para la Serie D.
|-
|style="background: #FFCCCC| 1 cupo para la Copa de Brasil y 2 para la Serie D.
|-
|style="background: #D9D9D9| 1 cupo para la Copa de Brasil y 1 para la Serie D.
|-}

Referencias 

Clasificaciones deportivas
Fútbol en Brasil